Корчма Тарас Бульба — сеть ресторанов, созданная бизнесменом Юрием Александровичем Белойваном в 1999 году.

История 
25 марта 1999 года на улице Петровка 30/7 в Москве открылась первая Корчма «Тарас Бульба».

В 2023 году работают 13 ресторанов сети. Из них двенадцать находятся в Москве, один в городе Одинцово. Специализация — традиционная украинская кухня. Оформление стилизовано под старую хату мазанку.

В начале 2010-х годов один ресторан сети работал в Нью-Йорке .

В июне 2017 года главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве предъявило владельцу сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, господин Белойван недоплатил в казну более 650 млн руб. налога на добавленную стоимость за 2011—2014 годы, занизив сумму полученного дохода.

В феврале 2019 года стало известно, что господин Белойван признал свою вину и готов возместить причиненный его действиями ущерб. Если ФНС заключит с ним мировое соглашение, уголовное дело может быть прекращено.

12 января 2022 года Арбитражный суд Москвы начал процедуру реструктуризации долгов Юрия Белойвана после признания обоснованным заявления инспекции ФНС № 4 о банкротстве бизнесмена, поступившего в суд в августе 2021 года, а также после соответствующего заявления в суд от самого должника в мае 2021 года.

Интерьер 

В оформлении интерьера «Корчма Тарас Бульба» используются деревянная мебель, рушники, домотканые ковры и дорожки, скатерти и занавески, глиняные кувшины, чарки и другие предметы быта сельской хаты. Внутреннее убранство создавал заслуженный художник Украины, лауреат премии им. Леси Украинки и Т. Г. Шевченко Кость Лавро.
.

Меню 

Меню представлено наваристыми борщами с пампушками, варениками, блинами с различными начинками, колбасами, котлетами. Предлагаются домашние настойки, вина, ликеры, русская водка и горилка.

Интересные факты 
 Вся сельскохозяйственная продукция для сети «Корчма Тарас Бульба» производится в собственном хозяйстве «ООО Казачье», расположенном в Рязанской области.
 В 2004 году образован Марафонский клуб «Корчма Тарас Бульба».
 В 2005 году в Москве корчму посетил В. В. Путин. При выходе он не отказался выпить чарку «на посошок» (по-украински — «на коня»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сети
 Сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба»
 «Корчма „Тарас Бульба“: классика украинского гостеприимства»
 Сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба»
 Gazeta.ua
 Menu.ru
 Банкротство Беловайна

Сети ресторанов России
Рестораны Москвы
Тарас Бульба